Secernosaurus koerneri es la única especie conocida del género extinto Secernosaurus ("reptil aislado") de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que es hoy Sudamérica. 

Los restos descubiertos inicialmente de Secernosaurus, el espécimen holotipo FMNH PR 13423, indicaron que es un dinosaurio de pico de pato de pequeño tamaño, de apenas 3 metros de largo, 1,2 de alto y entre 200 y 400 kilogramos. La especie tipo es Secernosaurus koerneri, descrito en 1979 a partir de restos encontrados en la Formación Bajo Barreal en la Provincia del Chubut Patagonia Argentina. Sus fósiles se han encontrado además en las formaciones Lago Colhué Huapi y Los Alamitos. El nombre proviene de que en el momento de su descubrimiento no se conocían otros hadrosáuridos en el hemisferio sur. El holotipo estuvo almacenado desde 1923 en el Museo de Historia Natural de Chicago. Un análisis cladístico de John R. Horner, David B. Weishampel, Catherine A. Forster lo coloca junto a Telmatosaurus, Bactrosaurus, Gilmoreosaurus, Tanius y Claosaurus dentro de Euhadrosauria, siendo basales con respecto al resto de los hadrosáuridos.

Una especie de hadrosáurido nombrada en 1984, Kritosaurus australis, parece ser en realidad un sinónimo más moderno de Secernosaurus. Cabe destacar que restos asignados a esta especie sugieren que llegaban a los 8 metros de largo, por lo que los fósiles originales de Secernosaurus serían de individuos juveniles. Ese año, el paleontólogo argentino José Fernando Bonaparte y colegas nombraron K. australis a huesos de un hadrosáurido de finales del Campaniano a principios del Maastrichiano, proveniente de la Formación Los Alamitos de la Provincia del Río Negro, Patagonia, Argentina. Esta especie ha sido problemática y sus características basales lo excluyen de pertenecer en Kritosaurus, según lo sugerido por las revisiones en ambas ediciones de The Dinosauria. Estudios posteriores colocaron a esta especie es un sinónimo más moderno de Secernosaurus koerneri.,pero seguía siendo problemático. En 2022 nueva evidencia nos permite reconocer que Secernosaurus koerneri, Bonapartesaurus rionegrensis y "Kritosaurus" australis son taxones válidos. Este último se puede distinguir de los otros taxones sudamericanos, así como de Kritosaurus de América del Norte, por lo que se propuso Huallasaurus como un nuevo nombre genérico para la especie "Kritosaurus" australis.

El siguiente es un cladograma basado en el análisis filogenético realizado por Prieto-Márquez y Wagner en 2012, que muestra las relaciones de Kritosaurus entre los otros Kritosaurini.
                              
A continuación se representa el árbol filogenético realizado por el estudio de Rozadilla et al. de 2022, incluyendo a Huallasaurus y Kelumapusaura, el cual fue descrito en el mismo estudio. El análisis filogenético recupera un nuevo clado de hadrosáuridos sudamericanos compuesto por Kelumapusaura machi, Huallasaurus australis, Bonapartesaurus rionegrensis y Secernosaurus koerneri. El nuevo clado sudamericano está tentativamente anidado entre Kritosaurini y está respaldado por varios rasgos, incluido un ilion con una cresta subhorizontal que separa la muesca preacetabular del pedículo púbico, una cresta longitudinal en la superficie dorsal del proceso postacetabular, y un extremo distal torcido del proceso postacetabular. La recuperación de un clado monofilético de hadrosáuridos sudamericanos indica que la historia de los hadrosáuridos en las masas terrestres de Gondwana está lejos de comprenderse bien, y los nuevos descubrimientos pueden cambiar la imagen actual de la taxonomía y las relaciones filogenéticas de los dinosaurios de pico de pato del sur.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Saurolophinae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur